Pintschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Pintschuk (* 1967), ukrainischer Basketballspieler
 Sergei Michailowitsch Pintschuk (* 1971), russischer Admiral
 Wiktor Pintschuk (* 1960), ukrainischer Multimilliardär und Oligarch